Sanfeng bezeichnet:

 Zhang Sanfeng, Sagengestalt aus China;
 den Markennamen des ehemaligen chinesischen Fahrzeugherstellers Tianjin Sanfeng Minibus;
 Sanfeng (Pengxi), Großgemeinde (三凤镇) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.